Мого́лы () — монгольский народ, проживающий в Афганистане. Численность народа оценивается в свыше 20 тыс. человек по оценке на конец XX в. Из них в настоящее время на могольском языке говорит 200 человек. Этот язык является архаичным диалектом монгольского языка, испытавшим сильное влияние иранских языков.

Этноним 
Согласно В. В. Бартольду, термин «могол» представлял собой народное название монголов в Средней Азии. В мусульманских рукописях монголы были отмечены как могол или могул.

Имя могол (могул) сохранялось за населением Моголистана (Могулистана).

В настоящее время обычно под моголами подразумевают малый этнос в Афганистане, а также потомков мусульманских завоевателей, вторгшихся в XVI веке в Индию. Как писал Бартольд, «единственные из переселившихся на запад монголов, до сих пор сохранивших свой язык (это племя живёт в Афганистане), также называют себя могол».

Происхождение 
Моголы — потомки монгольских завоевателей Афганистана XIII в., смешавшихся с местным населением и в значительной степени воспринявших его язык и культуру.

Венгерский востоковед Л. Лигети, описавший язык моголов, писал, что «монгольские части, которые в ходе монгольских завоеваний попали в Персию и на окружающую её территорию, вышли из самых различных племён»; «попавшие на запад общие по языку монгольские группы, оторванно от монгольской языковой общности, в постоянном соприкосновении с окружающими тюркскими и иранскими языками, постепенно перешли к обособленной жизни и стали развиваться самостоятельно».

Проблема происхождения моголов и вопрос о времени появления их в Гуре ещё окончательно не решены. Возможно, что в их этногенезе принимала участие так называемая Никудерийская орда, которая появилась в Гуре между концом XIV и началом XVI в. Одни учёные считают, что они пришли сюда с севера. В пользу этой гипотезы говорят события XIII в., когда Бадгисат и Гур подверглись массовому вторжению монгольской армии (Чагатаиды правили в этих местах ещё в XIV в.). Моголы могли попасть в Гур также с юга через афганские районы. Наиболее удобные проходы в Гур расположены на юге по течению рек Гильменд и Фарахруд, а северная сторона закрыта высокими горными хребтами. И до сих пор моголы контактируют, главным образом, с населением, живущим к югу от них.

Расселение и родовой состав 
В нескольких районах Афганистана моголы составляют значительную часть местного населения. В Гуре большинство их живёт в полностью могольских селениях, расположенных в основном к югу от административного центра Гура — Тайвары. Западную часть Гура населяют моголы племенного подразделения бургути, а восточную — представители другой племенной группы моголов — аргуни.

Моголы живут также в Гератской провинции. Это наиболее крупная группа моголов Афганистана. Могольские деревни в Герате в отличие от поселений Гура разбросаны и по периферии оазиса. Моголы живут также в районе Меймёне и на территории бывшей Каттаганской провинции.

Образ жизни и культура 
Моголы горных районов сохраняют кочевой образ жизни; моголы, живущие на равнинах, переняли технику обработки земли и ирригации у своих соседей-таджиков. В хозяйстве, материальной и духовной культуре (особенно в фольклоре) прослеживается архаичная монгольская специфика.

Антропология 
Согласно Н. Л. Жуковской, моголы близки к афганцам и белуджам, монголоидные черты в их облике сглажены. По БРЭ, их ан­тро­по­ло­гический тип бли­же к европеоидному. Антропологические данные показывают, что среди могольского населения монголоидные черты встречаются редко. Отчётливо видны афганские и белуджские черты.

Религия 
В отличие от хазарейцев-шиитов, моголы являются мусульманами-суннитами. К моменту прихода моголов в Афганистан ислам уже был распространён на завоёванной ими территории и в дальнейшем оказал сильное влияние на народы северного Афганистана и северной Индии.

Язык 
Могольский язык, в котором не обошлось без влияния иранских языков, считался исчезающим уже в 1950-е годы. В настоящее время на нём, по имеющимся данным, говорит ок. 200 человек (представителей старшего поколения) из нескольких тысяч разрозненных монгольских групп в Афганистане — прежде всего в кишлаках Кундур и Карез-и-Мулла под Гератом. Носители могольского языка владеют также персидским; этнические моголы на севере Афганистана говорят на пушту. Язык бесписьменный; используется в семейном кругу и отчасти как тайный язык; имеются образцы его записи арабским письмом, в том числе тексты стихов поэта начала XX в. Абд аль-Кадира, писавшего на могольском языке. Также часть моголов в разной степени владеет дари, пушту, фарси, хинди, урду и арабским языком.

Согласно Л. Лигети, в результате своеобразного развития могольский язык сохранил много характерных для средне-монгольской эпохи свойств. Могольский язык носит по существу те же характерные черты, как и монгольские глоссарии, написанные на арабском и персидском языках в XIII—XV вв.

См. также 
 Империя Великих Моголов
 Моголы — этнокультурная общность, проживающая на территории Индийского субконтинента

Примечания

Литература 
 Жуковская Н. Л. Моголы // Народы мира: Историко-этнографический справочник / Глав. ред. Ю. В. Бромлей; Институт этнографии АН СССР имени Н. Н. Миклухо-Маклая. — М.: Советская энциклопедия, 1988. — С. 305—306.
 Кисляков В. Н. Хазарейцы, аймаки, моголы (к вопросу об их происхождении и расселении) // Советская этнография. — 1973. — № 4. — С. 130—139.
 Кузьменков Е. А. Могольский язык // Языки мира: Монгольские языки. Тунгусо-маньчжурские языки. Японский язык. Корейский язык / Институт языкознания РАН. — М.: Индрик, 1997. — С. 91—97.
 Alam M., Subrahmanyam S. The Deccan Frontier and Mughal Expansion, cf. 1600: Contemporary Perspectives // Journal of the Economic and Social History of the Orient, Vol. 47, No.3, Between the Flux and Facts of Indian History: Papers In Honor of Dirk Kolff (2004), pp. 347—389.

Монгольские народы
Народы Афганистана
Монголы